Brinkstraat (Baarn)
Brinkstraat 40-42 (Baarn)
Brinkstraat (Amsterdam)
Brinkstraat (Bennekom)
Brinkstraat (Hardenberg)
Brinkstraat (Vries)
Brinkstraat (Lienden)
Brinkstraat (Assen)
Brinkstraat (Losser)